Община Биело Поле се намира в областта Санджак, северната част на Черна Гора с площ 924 km² и население 50 284 души (2003). Административен център е град Биело поле.

Население 
Населението на община Биело Поле през 2003 година е 57 124 души.

Външни препратки 

 Официален сайт на Биело Поле 
 Община Биело Поле (wikimapia.org)

Общини в Черна гора